Bagofanes fou un militar persa. Era el comandant de la ciutadella de Babilònia al temps de la batalla d'Arbela (331 aC), i que quan hi va arribar Alexandre el Gran, es va rendir i va entregar al conqueridor tots els tresors de la ciutat.

Militars perses